Flughafen Moskau (IATA-Sammelcode: MOW) steht für:

 Flughafen Moskau-Bykowo, seit 2010 geschlossen
 Flughafen Moskau-Chodynka, ehemaliger Zentralflughafen, siehe Chodynkafeld
 Flughafen Moskau-Domodedowo
 Flughafen Moskau-Ostafjewo im Besitz der Gazpromavia
 Flughafen Moskau-Scheremetjewo
 Flughafen Moskau-Schukowski
 Flughafen Moskau-Wnukowo